Bijbels persoon (zoon van Aäron) ook geschreven als Itamar: Itamar
 Heilig verklaarde Angelsaksisch bisschop die leefde in de 7e eeuw: Ithamar (bisschop)